Le terme jardins de l'Alhambra désigne plusieurs jardins situés à l'Alhambra :

Jardins du Partal dans la zone principale ;
Nouveaux jardins du Généralife dans la zone basse du Généralife ;
Jardins de la Sultane et Jardins élevés du Généralife dans la zone élevée du Généralife.

Alhambra
Jardins